Морис Альфонс Кастэн (; 1822 — 1888) — французский востоковед, основатель этнографического общества.

Опубликовал: «Annuaire ethnographique oriental et américain» (П., 1861-1862); «Le Cantique des cantiques» (1860); «Jésus, M. E. Renan et la science» (1863); «La Question marocaine» (1859); «La Syrie, les Druses et les Maronites» (1860); «L’Aquitaine avant et jusqu’а l'époque de César» (1885); «Ethnographie de la France» (1885).

Литература 
 

Востоковеды Франции
Историки по алфавиту
Родившиеся в 1822 году
Умершие в 1888 году
Персоналии по алфавиту
Востоковеды XIX века